Langweiler kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Langweiler, Kusel – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Langweiler, Birkenfeld – kommun i Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz,